Czukowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Czukowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali